Vajda Gyula (1843–1909) bölcseleti doktor, kegyestanítórendi áldozópap, egyetemi tanár
 Vajda Gyula (1868–1930) bölcseleti doktor, állami felsőbb leányiskolai igazgató és tanár
 Vajda Gyula (1934–2021) sinológus, lapszerkesztő
 Vajda Gyula (1945-1996) építészmérnök